Mukendi est un nom de famille notamment porté par :

 Aubert Mukendi (1935-2016), homme politique congolais ;
Philémon Mukendi (1956-), homme politique congolais ;
 Pierre Kalala Mukendi (1939-2015), footballeur et entraîneur congolais ;
 Rossy Mukendi (1982-2018), militant catholique et pro-démocratie de République démocratique du Congo.

Autres 
 Mukendi Kanda (1940-), sculpteur congolais 
 Mukendi Tshungula, homme politique congolais